Sporenzakje
Een gradering volgens het Bethesdasysteem (ASCUS)